Shangma kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shangma (socken i Kina, Shandong), 
 Shangma (socken i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar